Signe steht für: 

 Signe (Vorname), einen skandinavischen weiblichen Vornamen
 Signe Tillisch, eine alte Apfelsorte
 (459) Signe, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Signe, Komposition und englischer Titel auf dem Album Unplugged von Eric Clapton
 Erna Signe, der Name einer 12mR Yacht von William Fife III. aus dem Jahr 1911

Signe (französisch ) steht:

 in der Linguistik für ein sprachliches Zeichen, siehe Schriftzeichen

Siehe auch:

 Signy